Robert Douglas, graaf van Skeninge (1611-1662), Schots veldmaarschalk in Zweedse dienst
 Robert Douglas (1727-1809), Schots militair in Nederlandse dienst
 Robert Douglas (acteur) (1909-1999), Engels acteur.
 Robert Douglas (worstelaar) (1942), Amerikaans worstelaar.
 Robert Douglas (voetballer), Schots voetballer.